Епа́рхия Мбу́жи-Ма́йи () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Мбужи-Майи, Демократическая Республика Конго. Епархия Мбужи-Майи входит в митрополию Кананги.

История 
3 мая 1966 года Святой Престол учредил епархию Мбужи-Майи, выделив её из архиепархии Кананги.

Ординарии епархии 
 епископ Joseph Ngogi Nkongolo (1966 — 1991);
 епископ Tharcisse Tshibangu Tshishiku (1991 — 2009);
 епископ Bernard Emmanuel Kasanda Mulenga (2009 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Демократической Республики Конго
Мбужи-Майи